Jaume March I (Barcelona, 1300 - 1375), senyor d'Eramprunyà i Albalat, i cavaller de Sant Jordi, fill de Pere March lo Prohom i Maria i pare dels poetes Jaume i Pere March 
 Jaume March II (València, c. 1334 - 1410), senyor de la baronia d'Eramprunyà i poeta, fill de Jaume March I i Guillemona d'Esplugues i germà de Pere March
 Jaume March (Pollença, 1955 - Palma, 2019), professor i alt càrrec del govern balear.